Ablabio – prefetto del pretorio (329-337) e console (331) dell'Impero romano
 Ablabio – sofista e vescovo (floruit 390-391)
 Ablabio – storico (IV/V secolo), autore di una storia dei Goti poi usata da Cassiodoro e Giordane